Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1957 se dispute du 10 au .

Althea Gibson remporte le simple dames. En finale, elle bat Darlene Hard.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Althea Gibson et Darlene Hard.

En double mixte, la paire Darlene Hard et Tommy Anderson enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Beckenham

Navigation 

dames 1957
Beckenham